

Cinema 
 Sonic Boom – film del 1974 diretto da Jeffrey Mandel

Musica 
 Sonic Boom – musicista britannico e produttore discografico
 Sonic Boom – album di Lee Morgan del 1979
 Sonic Boom – album dei Kiss del 2009

Televisione 
 Sonic Boom – serie animata

Videogiochi 
Sonic Boom – videogioco del 1987
Sonic Boom: L'ascesa di Lyric – videogioco del 2014
Sonic Boom: Frammenti di cristallo – videogioco del 2014
Sonic Dash 2: Sonic Boom – videogioco del 2015
Sonic Boom: Fuoco e ghiaccio – videogioco del 2016

Pagine correlate 
 Boom sonico